Владимир Антонович фон Данненштерн (? — , ) — инженер путей сообщения, генерал-майор, директор Варшавской железной дороги

Биография 
Происходил из древней рыцарской фамилии Прибалтийского края, переселившейся впоследствии в Белоруссию. Получил высшее специальное образование в Институте инженеров путей сообщения. Окончив его в 1832 году, он был оставлен при институте репетитором. В этом звании участвовал в первом ученом издании, которое было предпринято профессорами института под названием «Чертежи по части строительного искусства». В этом издании, помимо чертежей, было и много страниц текста специального технического содержания.

В то же время Данненштерн участвовал в постройке пригородных дорог около Санкт-Петербурга. Принимал участие в работах по постройке шоссе, причем заведовал устройством участков близ Царского Села и Павловска. Когда начались работы по строительству Николаевской железной дороги, Данненштерн был переведён на место помощника начальника Южной дирекции дороги, между Москвой и Тверью, и заведовал постройкой, а вскоре был назначен начальником этого же участка.

Во время Крымской войны правительство обратило серьёзное внимание на плохое состояние дорог. Данненштерн был сделан начальником XII округа путей сообщения, в состав которого входили западные пути России, по шоссейным дорогам. По окончании войны настала пора усиленной деятельности по железной дороге, которые были открыты для частной предприимчивости. Образовалось главное общество российских железных дорог. По удалении Калиньона и прочих прибывших с ним французских инженеров администрация общества поручила Данненштерну главное начальство над Варшавскою железной дорогой. Здесь ему предстоял громадный труд изгладить те следы беспорядочности, которые внесены были во все части первыми деятелями Главного общества. Такая усиленная работа не осталась без влияния на его здоровье. Отказавшись от управления дорогою, он был назначен членом от правительства в совет Главного общества и до самой смерти оставался одним из деятельных членов этого совета.

Данненштерн скончался в 1873 году в Санкт-Петербурге.

Ссылки 
 

Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Инженеры Российской империи
Генерал-майоры (Российская империя)
Инженеры путей сообщения